Такмичење у скоку мотком у мушкој конкуренцији на 2. Светском првенству у атлетици на отвореном 1987. у Риму, (Италија) је одржано 3. и 5. септембра на Олимпијском стадиону Олимпико.

Титулу светског првака из 1983. у Хелсинкију одбранио Сергеј Бупка из Украјине. Ово је његова 2 победа на светским првенствима.

Земље учеснице 
Учествовала су 24 такмичарa из 14 земаља.

  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (3)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у скоку мотком пре почетка светског првенства 28. августа 1987. године.

Најбољи резултати у 1987. години 
Ранг листа десет најбољих скакача мотком пре почетка првенства (28. августа 1987), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1987.

Сатница

Резултати

Квалификације 

Такмичење је одржано 3. септембра 1987. године. Kвалификациона норма је износила 5,55 (КВ) коју су прескочила 5 такмичара а 9 се у финале пласирало са најбољим резултатима (кв).,

Финале 
Такмичење је одржано 5. септембра 1987. године 15:30.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1987. на сајту WA
 Резултати у скоку мотком на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1987.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици на отвореном